Серија Ред и закон: Одељење за специјалне жртве је први огранак серије Ред и закон. Ова серија је америчка полиицијско-процедурална серија која се усресређује на злочине сексуалне природе. Серија је почела са емитовањем на каналу НБЦ 20. септембра 1999. године. Називи епизода између прве и дванаесте сезоне се углавном састоје од једне речи, док се од тринаесте састоје од више речи.

Серија Ред и закон: Одељење за специјалне жртве за сада броји 516 епизода и двадесеттри сезоне.

Преглед

Епизоде

1. сезона (1999−00) 

У главну поставу су ушли Крис Мелони, Мариска Харгитеј, Ричард Белзер и Ден Флорек. 
Мишел Хрд је унапређена у главну поставу у епизоди "Застаревање" пошто се епизодно појављивала до епизоде "Разбацивање".
Роберт Палм је напустио место извршног продуцента на крају сезоне.

2. сезона (2000−01) 

Мишел Хрд била је у главној постави само у епизодама "Погрешно је исправно", "Раздвојени" и "Одбегла", а после епизоде "Одбегла" је напустила серију.
Стефани Марч и Ајс Ти су унапређени у главну поставу у епизоди "Част" после гостовања у епизоди "Погрешно је исправно".
Нил Бир је постао извршни продуцент ове сезоне.

3. сезона (2001−02)

4. сезона (2002−03) 

Б. Д. Вонг је унапређен у главну поставу на почетку ове сезоне.

5. сезона (2003−04) 

Стефани Марч (ПОТ Александра Кабот) напустила је главну поставу после епизоде „Губитак“. Њен лик је "убијен" и стављен у Програм заштите сведока. Марчову (Каботову) је заменила Дајен Нил као ПОТ Кејси Новак у епизоди „Случајно откриће“.

6. сезона (2004−05)

7. сезона (2005−06) 

Тамара Тјуни је унапређена у главну поставу.

8. сезона (2006−07)

9. сезона (2007−08) 

Адам Бич је унапређен у главну поставу на почетку ове сезоне, али је напустио серију на крају исте са Дајен Нил која је напустила главну поставу.

10. сезона (2008−09) 

Микајла Мекманус (ПОТ Ким Грејлек) се придружила главној постави заменивши Дајен Нил (ПОТ Кејси Новак) до епизоде "Вођство" у којој ју је заменила Стефани Марч (ПОТ Александра Кабот).

11. сезона (2009−10) 

Стефани Марч се вратила у главну поставу од епизоде "Тешко повезано" до епизоде "Сведок".

12. сезона (2010−11) 

Кристофер Мелони (детектив Елиот Стаблер), Б. Д. Вонг (Џорџ Хуанг) и Тамара Тјуни (Мелинда Ворнер) напустили су главну поставу на крају сезоне („Димљени“).

13. сезона (2011−12) 

Дени Пино (детектив Ник Амаро) и Кели Гидиш (детективка Аманда Ролинс) су се придружили главној постави.

14. сезона (2012−13)

15. сезона (2013−14) 

Раул Еспарза (ПОТ Рафаел Барба) је унапређена у главну поставу на почетку сезоне.
Ричард Белзер (наредник Џон Манч) је напустио главну поставу након пете епизоде.
Ден Флорек (капетан Дон Крејген) је напустио главну поставу након једанаесте епизоде.

16. сезона (2014−15) 

Питер Сканавино (детектив Доминик Кариси мл.) унапређен је у главну поставу у петој епизоди после епизодног појављивања у прве три епизоде.
Дени Пино (детектив Ник Амаро) напустио је главну поставу на крају сезоне у епизоди "Ноа се предаје".

17. сезона (2015−16)

18. сезона (2016−17)

19. сезона (2017−18) 

Раул Еспарза је напустио главну поставу након епизоде "Неоткривена земља".
Филип Винчестер је унапређен у главну поставу у епизоди "Потера за утварама" после гостовања у епизоди "Неоткривена земља".

20. сезона (2018−19) 

Филип Винчестер је напустио главну поставу на крају сезоне.

21. сезона (2019−20) 

Џејми Греј Хајдер је унапређена у главну поставу у осмој епизоди после епизодног појављивања у првих седам епизода.

22. сезона (2020−21) 

Демор Барнс је унапређен у главну поставу на почетку сезоне.

23. сезона (2021−22) 

Џејми Греј Хајдер и Демор Барнс су напустили серију након друге епизоде.
Октавио Писано унапређен је у главну поставу у седмој епизоди након епизодног појављивања у прве две и четвртој епизоди.

24. сезона (2022−23) 

Моли Барнет је унапређена у главну поставу у седмој епизоди после епизодног појављивања од друге до шесте епизоде.
Кели Гидиш је напустила серију након девете епизоде.

Напомене

Извори 

Ред и закон: Одељење за специјалне жртве
Ред и закон: Одељење за специјалнe жртве